Münzner ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Münzner (* 1967), Schweizer Autor und Übersetzer
 Christian Münzner (* 1981), deutscher Gitarrist
 Fiete Münzner (1946–2015), deutscher Sänger
 Hans Georg Münzner (1906–1997), deutscher Versicherungsmathematiker (Stochastiker), Ökonometriker sowie Statistiker
 Hugo Münzner (1840–1925), deutscher Ingenieur und Fabrikant
 Jörg Münzner (* 1960), österreichischer Springreiter
 Rolf Münzner (* 1942), deutscher Künstler
 Ursula Münzner-Linder (* 1922), deutsche Violinistin
 Wolf Münzner (1939–2010), deutscher Bühnenbildner